Magyarország történelme során megannyi Somogyi nevű család szerepelt, melyek a teljesség igénye nélkül a következőek:

 alsószentmihályfalvi Somogyi család
 bergenyei Somogyi család
 dálnoki Somogyi család
 dergi Somogyi család
 felsőpulyai Somogyi család
 gyöngyösi Somogyi család
 gyulafehérvári Somogyi család
 hollósi Somogyi család
 hosszúaszói Somogyi család
 karcsai báró Somogyi család
 kávási Somogyi család
 kolosvári Somogyi család
 mohai Somogyi család
 medgyesi nemes és gróf Somogyi család
 perlaki Somogyi család
 sámsondi Somogyi család
 somogyvári Somogyi család
 szoboszlói Somogyi család